Бурты () — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен на правом берегу реки Гешихи, к юго-востоку от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины бывших аулов: на востоке — аул Бушни, на юго-востоке — аулы Моцкарой и Ошни, на юго-западе — аулы Гимрой и Мештерой.

История 
Аул Бурты ликвидирован в 1944 году после депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне